Cocorote peut désigner :

Toponymes

Cocorote : l'une des 14 municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 Cocorote : chef-lieu de la municipalité de Cocorote dans l'État d'Yaracuy.

Homonymie de toponyme